Municipio de Germania puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Germania (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Germania (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.